Maya:
 Autodesk Maya — редактор трёхмерной графики.
 Maya — альбом Banco de Gaia 1994 года.
 Maya — третий студийный альбом британской певицы M.I.A (2010).

См. также 
 Майя (значения)